Gruta (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Grudziądzki
 Gruta (stad), een stad in bovenstaande gemeente